est une expression anglaise signifiant « en public à Amsterdam ». Elle peut faire référence à :

 , album de Candy Dulfer sorti en  ;
 , album de Fishbone sorti le  ;
 Live in Amsterdam, album de Toto sorti le .

Voir aussi